Alberto Mariotti (1935-) joueur de football international argentin ; 
  (1943- ), artiste suisse ;  
 Frédéric Mariotti (1883-1971), acteur français ;
  (1850-1935), homme politique italien ;
 Giovanni Mariotti (1936-), écrivain italien ;
 Jean Mariotti (1901-1975), écrivain français né en Nouvelle-Calédonie ;
 Massimo Mariotti (1964-), entraineur et ancien joueur italien de rink hockey ;
 Michele Mariotti (1979-), chef d'orchestre italien ;
 Philippe Mariotti (1939-1984), principal arbitre de la Mission militaire française de liaison ;
 Sergio Mariotti (1946-), joueur d'échecs italien.

Autres 
 (7972) Mariotti, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Stade Mariotti,  également connu sous le nom de Stade communal Mariotti, stade de football italien, situé dans la ville d'Alghero, en Sardaigne.